Уильямстаун — топоним:

 Уильямстаун — город, крупный образовательный центр в США.
 Уильямстаун — деревня в Ирландии.

Прочее 
  — клуб австралийского футбола.

См. также 
 Уильямс
 Уильямстон
 Уильямсвилл
 Уильямсберг
 Уильямспорт